Петър I може да се отнася за:
 Петър I (България) (927-969), цар на България
 Петър I (Кипър) (Петър I Кипърски, Петър I де Лузинян) (1328-1369), крал на Йерусалим и Кипър
 Петър I (Русия) (1682-1725), император на Русия
 Петър I (Черна гора) (1747-1830), княз на Черна гора
 Петър I (Сърбия) (1844-1921), крал на Сърбия

 Петър I (остров), остров в Море Белингхаузен

Вижте също 
 Петър